Derby kan henvise til flere artikler:
 Derby – en by i Derbyshire, England
 Derby County – en fodboldklub i Derby
 Derby (hestevæddeløb) – en form for hestevæddeløb
 Epsom Derby – et derby i Epsom, England; også kendt som The Derby
 Kentucky Derby – et derby i Louisville, Kentucky
 Derby (brætspil) – et brætspil baseret på hestevæddeløb
 Andre former for sportskonkurrencer, f.eks. lokalderby, Home Run Derby
 Volkswagen Derby – en bilmodel